Niš, een stad in Servië
nis (muur), een uitsparing in een wand
landtong, oud Nederlands woord: nes
Mihrab, de gebedsnis in een moskee die de qibla aanduidt
Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij, opgeheven spoorwegmaatschappij
Nationaal Indoor Stadion, Surinaams stadion in Paramaribo
Nederlands Israëlietisch Seminarium, joods godsdienstig opleidingsinstituut in Nederland
Network Information Service,  manier waarop informatie verspreid wordt naar een groep machines
New Israeli Sheqel, israëlische sjekel - de munteenheid van Israël
NIS (motorfiets), Duits historisch motorfietsmerk
Norwegian International Ship Register, Noors schipregister
Nationaal Instituut voor de Statistiek, de vroegere naam van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie of kortwel Statbel, Belgische overheidsinstantie
 NIS-code, code voor geografische gebieden in België
Nippon Ichi Software, een Japans computerspelbedrijf